Bogdán István (1922–2002) író, történész, könyvtáros
 Bogdán István (1943) festő-grafikus, heraldikus
 Bogdán István (?) politikus, diplomata, 1956-ban Magyarország koppenhágai követe.

Jegyzetek